Engebretsen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Lund Engebretsen (* 1973), norwegische Sozialanthropologin und Geschlechterforscherin
 Martine Engebretsen (* 1998), norwegische  Skilangläuferin